Il singolare del torneo di tennis San Diego Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Annabel Croft che ha battuto in finale Wendy Turnbull 6–0, 7–6 (7–5).

Teste di serie 

 Wendy Turnbull (finale)
 Assente
 Camille Benjamin (primo turno)
 Andrea Jaeger (secondo turno)

 Ann Henricksson (secondo turno)
 Rosalyn Fairbank (quarti di finale)
 Robin White (secondo turno)
 Beth Herr (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1985